Il tabellone singolare del Rio de Janeiro Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Luiz Mattar (tds n. 1). In finale ha sconfitto Luis Herrera con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Luiz Mattar (campione)
  Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
  Mark Koevermans (primo turno)
  Cássio Motta (secondo turno)

  Alberto Mancini (primo turno)
  Roberto Azar (primo turno)
  José Francisco Altur (primo turno)
  Robbie Weiss (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Rio de Janeiro Challenger 1990